Златарский () – болгарская фамилия; имеет женскую форму Златарская.

 Известные носители 
 Златарский, Васил (1866—1935) —  болгарский историк-медиевист и археолог.
 Златарский, Георгий (1854—1909) — болгарский геолог.